Hoopla – piattaforma e un servizio multimediale per lo streaming di contenuti su computer e cellulari
 Hoop-La – film del 1933 diretto da Frank Lloyd